Bento Sanches Dorta (1739–1795), astrônomo português;
Diego Dorta (1971), ex-futebolista uruguaio.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes